Cornelius Vanderbilt – amerykański przedsiębiorca
 Vanderbilt University – uniwersytet niepubliczny w Nashville
 Vanderbilt Trophy – Mistrzostwa Ameryki Północnej w brydżu sportowym

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Vanderbilt – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Vanderbilt – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Vanderbilt – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Jackson